

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie ITF

Australian Open 2006
Australian Open – gra pojedyncza kobiet